Jørn Sørensen, kan henvise til flere personer:

 Jørn Sørensen (politiker) (f. 1942), radikal politiker, borgmester i Ny Holbæk kommune.
 Jørn Sørensen (fodboldspiller) – dansk fodboldspiller (f. 1936) fra bl.a. KB og Sølvholdet